Otterson ist der Familienname folgender Personen:

 Antje Otterson (* 1979), Hamburger Schauspielerin
 Heinz Otterson (1928–1979), deutscher Maler, Zeichner und Bildhauer
 Jack Otterson (1905–1991), US-amerikanischer Artdirector

Siehe auch:
 Ottersen